Țaga Cege romániai, Kolozs megyei falu román neve
 Taga (Japán) japán település Siga prefektúra Kanszai régiójában